General Electric J31 – silnik odrzutowy
 BAe Jetstream 31 – samolot